

Hydronyme 
 Le fleuve Aparima (), autrefois connue sous le nom de , est l’une des rivières en forme de Cours d'eau en tresses s’écoulant le plus au sud du district de Southland, dans la région du  Southland sur l'Île du Sud en Nouvelle-Zélande.

Danse 
 Le aparima (ʻaparima en tahitien) est une danse polynésienne.